Guaranis — etnia da América do Sul
 Língua guarani — língua da família linguística tupi-guarani
 Guarani (moeda) — unidade monetária do Paraguai
 Café Guarany — café da cidade do Porto, Portugal
 VBTP-MR Guarani — veículo blindado de transporte de pessoal

Artes 
 O Guarani —  romance escrito por José de Alencar
 Il Guarany — ópera composta por Carlos Gomes

Geografia 
 Aquífero Guarani — reservatório subterrâneo de água doce localizado na América do Sul

Brasil 
 Guarani (Campos Novos) — distrito em Santa Catarina
 Guarani (Minas Gerais) — município
 Guarani (Salvador) — bairro
 Guarani de Goiás

Clubes de futebol 
 Club Guaraní — o Guarani é um clube de futebol

Ceará 
 Guarany Sporting Club — de Sobral
 Guarani Esporte Clube (Ceará) — de Juazeiro do Norte

Bahia 
 Guarani Futebol Clube (São Sebastião do Passé)
 Associação Desportiva Guarany — de Salvador

Minas Gerais 
 Guarani Esporte Clube (Minas Gerais) — de Divinópolis
 Guarani Futebol Clube (Pouso Alegre)
 Guarani Futebol Club — de Pouso Alegre

Paraná 
 Guarani Sport Club — de Ponta Grossa

São Paulo 
 Guarani Futebol Clube — de Campinas
 Guarani Saltense Atlético Clube — Sumaré

Santa Catarina 
 Guarani Esporte Clube (Santa Catarina) — de Blumenau
 Guarani de Palhoça Futebol Ltda — de Palhoça

Rio Grande do Sul 
 Guarani Futebol Clube (Alegrete)
 Esporte Clube Guarani — de Venâncio Aires
 Sport Club Guarany — de Cruz Alta
 Grêmio Atlético Guarany — de Garibaldi
 Sport Club Guarany (Rosário do Sul)

Sergipe 
 Associação Atlética Guarany — de Porto da Folha

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes